Velika nagrada Nizozemske 1959 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1959. Odvijala se je 31. maja 1959.

Jo Bonnier je dosegel svojo edino zmago v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Jo Bonnier
| BRM
| 75
| 2:05:26,8
| 1
| 8
|-
! 2
| 8
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 75
| + 14,2 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 9
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 75
| + 1:23,0
| 7
| 4
|-
! 4
| 12
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 74
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 1
|  Jean Behra
| Ferrari
| 74
| +1 krog
| 4
| 2
|-
! 6
| 3
|  Phil Hill
| Ferrari
| 73
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 7
| 14
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 73
| +2 kroga
| 5
|  
|-
! 8
| 10
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 73
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 9
| 16
|  Cliff Allison
| Ferrari
| 71
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 10
| 15
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 68
| +7 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 11
|  Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 62
| Menjalnik
| 3
| 1
|-
! Ods
| 6
|  Harry Schell
| BRM
| 46
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 2
|  Tony Brooks
| Ferrari
| 42
| Puščanje olja
| 8
|  
|-
! Ods
| 5
|  Carroll Shelby
| Aston Martin
| 25
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 4
|  Roy Salvadori
| Aston Martin
| 3
| Motor
| 13
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1959
1959